Ярных — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ярных, Владимир Сергеевич (10 ноября 1925 — 4 апреля 1992) — российский учёный в области ветеринарной санитарии и ветеринарно-санитарной микробиологии.
 Ярных, Татьяна Григорьевна (род. 6 октября 1959, Новый Оскол Белгородской области) — украинский учёный-фармацевт.